Rambler Телесеть — российский круглосуточный познавательно-развлекательный телеканал, вещавший в большинстве регионов страны. В сетке вещания были преимущественно научно-познавательные телепрограммы.

История 
Телеканал Rambler Телесеть появился в эфире 1 января 2003 года на базе спутникового телеканала «Астекс-ТВ». Сетка вещания телеканала Rambler Телесеть состояла из продукции как российских, так и зарубежных телекомпаний, в том числе программ собственного производства. Основу вещания составляли познавательные программы о цивилизациях, науке и технике, экстремальных путешествиях и открытиях, человеческих возможностях, среде обитания и других сторонах окружающего человека мира. Руководителем канала был Сергей Савушкин.

Одно из приоритетных направлений развития телеканала — расширение телевещательной сети Rambler в регионах было свёрнуто из-за низких показателей рейтингов и отсутствия предпосылок к коммерческой самоокупаемости, планировавшейся к 2007 году. В итоге владелец корпорации «Проф-Медиа» отдал собственные частоты канала Rambler анимационному каналу 2x2, в регионах, где вещание осуществлялось на основе сетевого партнёрства — произошли смены сетевых партнёров. 

30 апреля 2007 года телеканал был выведен из пакета спутникового оператора «НТВ-Плюс».

Окончательно вещание было прекращено 10 июня 2007 года.

Вещание 
Вещание осуществлялось в кабельных сетях более чем 500 населенных пунктов России. Аудитория телеканала Rambler насчитывала более 40 миллионов телезрителей. Трансляция осуществлялась в цифровом формате через спутник LMI 1 для наземной эфирной ретрансляции и кабельных сетей, и спутник Eutelsat W4 («НТВ-Плюс»). В Москве и Московской области телеканал Rambler транслировался через кабельные сети («Комкор ТВ» и ООО «Телеинформ»), сети интерактивного телевидения («СТРИМ-ТВ»), средства мобильной связи («Мегафон») и сеть Интернет.

Концепция 
Целевая аудитория телеканала — социально активные, образованные слои населения, с высокой покупательной способностью в возрасте от 20 до 45 лет. Телеканал Rambler является бесплатным телевизионным продуктом. Отличительная черта телеканала Rambler — интерактивность, многие программы предусматривали возможность интерактивного участия телезрителей в различных конкурсах при помощи отправки SMS или посредством различных интернет-сервисов. Это стало возможным благодаря использованию медиа-ресурсов и каналов распространения контента группы Rambler Media.

Телепередачи 

 «Рамблер Телесеть» представляет... (2003)
 Канал QP
 Ваш личный гид
 Джаз и не только
 Хрустальный мир
 Заряд бодрости
 Буфер
 От форте до пьяно
 Телемагазин
 Сотворенные кумиры
 Счастливого пути!
 Звездный концерт
 Звериные истории
 Антология юмора
 Мировой кинематограф
 Ночь кинорежиссеров
 Последний день Помпеи
 Магазин ТВ
 Полезные открытия
 Мировой кинематограф
 Инь и янь. Многоликое китайское кино
 Антология юмора
 Телешоп
 Ноу-хау шоу
 Европа сегодня
 Рулевой
 Неопознанные живые объекты
 Топ-новости (2003—2005)
 Мир водного спорта
 Секреты кино
 От Ильича до лампочки
 Техно
 Среда обитания
 Живое железо
 Перемена мест
 Мир людей
 Мы (2005)
 Хроно
 Не как все
 Следы невиданных зверей
 По следам приведений
 Джемми Дорен: истории без вымысла
 Ярмарки мира
 Таласса. Люди моря
 Открывая древние цивилизации
 Битвы роботов 
 Новости высоких технологий (2003—2007)
 Спецменю
 Сдвиг по фазе
 Мечты о космосе
 Железные доказательства
 Этот безумный мир
 Секретный полигон
 Ночью можно (2006—2007)
 Ночью было можно (2006—2007)
 Выиграй! — телеигра в формате Call-TV (2006—2007)
 Игра с продолжением
 Код 3224
 Бродяга
 Библиофильтр (2003—2005)
 Мы пришли с моря
 Антарктида, континент чудес
 Истории удивительных кораблей
 Улыбка белой акулы
 Умное утро (2003—2004)
 На грани возможного
 Кунсткамера
 Битва за пляж
 Семейка Фулфордов
 Морские охотники
 Соревнования на свалке
 Техноигры
 Лакримоза
 Документальный экран
 Мастерская науки
 Зоомагазинчик
 Телемышка
 Великие учёные
 Профессия:собака
 Астрономия: между А и Я
 Весь мир
 Древние открытия
 Рыбачим вместе
 Потерянные животные двадцатого века
 Помоги себе сам (ранее на ЦТ СССР, 1-м канале Останкино, ОРТ и канале АРТ-Телесеть, позже и также на СГУ-ТВ и на ТДК)

Сериалы 
 Английский язык
 Алый первоцвет
 Темная сторона
 Тот, кто приходит ночью
 Сотворение мира
 Моби Дик
 Горец
 Вокруг света за 80 дней
 Назад в Шервуд
 Тридцать случаев майора Земана

Мультсериалы 
 Последний из могикан
 Книга джунглей
 Покахонтас: индейская принцесса
 Черепашки-ниндзя
 Все не как у людей
 Болек и Лёлек
 Крот и его друзья
 Смешарики

Помимо мультсериалов, в течение всего периода существования канала, без упоминания в телепрограммах, в его сетке вещания также были представлены мультфильмы советского производства, преимущественно производства творческого объединения «Экран».

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Медиа Атлас 
 Архив сайта телеканала Rambler Телесеть
 После закрытия АСТ, телеканал получил название АСТВ

Познавательные телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2003 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2007 году
Круглосуточные телеканалы
Рамблер
Телеканалы Белоруссии
Спутниковые телеканалы России
Кабельные телеканалы России